R09 steht für:
 HMS Ark Royal (R09), britischer Flugzeugträger
 „Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen“ (ICD-10-Code), siehe Sputum

Siehe auch:
 R9

R09